Братовка

 Братовка (река) — небольшая река в Москве, приток реки Сходни.
 Братовка (село) — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.